Hansell bezeichnet
 eine Bauerschaft in Altenberge

Hansell ist der Familienname folgender Personen:
 Ellen Hansell (1869–1937), US-amerikanische Tennisspielerin
 Haywood S. Hansell (1903–1988), US-amerikanischer Luftwaffengeneral
 Steven Hansell (* 1975), britischer Basketballspieler
 Sven Hansell (1934–2014), US-amerikanischer Musikwissenschaftler und Hochschullehrer

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Hansell (Iowa)